Die Viking Open Nottingham 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Juni 2021 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. und 7. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Nottingham